Cataia (bebida) - uma bebida alcoólica preparada com as folhas da espécie Pimenta pseudocaryophyllus.
 Pimenta pseudocaryophyllus - uma árvore, da espécie Pimenta pseudocaryophyllus
 Drimys winteri, casca-de-anta - uma árvore, da espécie Drimys winteri
 Polygonum persicaria, erva-de-bicho - uma erva, da espécie Polygonum persicaria
 Solanum nigrum, erva-moura - uma erva, da espécie Solanum nigrum

Desambiguação